Aces High peut désigner :
 Aces High (Le Tigre du ciel), un film britannique réalisé en 1976 par Jack Gold ;
 Aces High, une chanson du groupe britannique Iron Maiden sortie le  dans l'album Powerslave ;
 Aces High, une anthologie de nouvelles de science-fiction réunies par George R. R. Martin et publiée en 1987 ;
 Aces High, un jeu vidéo développé par HiTech Creations, Inc., sorti en 2000 en France sur PC.